I. Márton néven ismertek a következő személyek:
 I. Márton pápa (?–655)
 I. Márton aragóniai király (1356–1410) 
 I. Márton szicíliai király (1374/75/76–1409)